Wintermärchen steht für:
 Wintermärchen, Bilderbuch von Ernst Kreidolf
 Wintermärchen (1921), Märchensammlung von Kārlis Skalbe

 Ein deutsches Wintermärchen, Dokumentation für die Handball-Weltmeisterschaft der Herren 2007 in Deutschland

Film und Fernsehen:
 Wintermärchen (1971) (auch: Ein Wintermärchen), Film von Ulf von Mechow
 Wintermärchen (1992) (Conte d’hiver), Film von Éric Rohmer
 Wintermärchen (2018), vom NSU inspirierter Film von Jan Bonny
 Ein Wintermärchen, Fernsehfilm von Heinrich Gretler

Literatur:
 Wintermärchen, Roman von Mark Helprin, verfilmt unter dem Titel Winter’s Tale
 Das Wintermärchen, Stück von William Shakespeare
 Das Wintermärchen (Wieland), Verserzählung von Christoph Martin Wieland
 Das Wintermärchen, Buch von Ralf Höller
 Deutschland. Ein Wintermärchen, Verserzählung von Heinrich Heine

Musik:
 Wintermärchen (Boesmans), Oper von Philippe Boesmans
 Ein Wintermärchen, Oper von Karl Goldmark